A La Liga 1983–1984-es szezonja volt a bajnokság 53. kiírása. A szezon 1983. szeptember 3-án kezdődött és 1984. április 29-én ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az Athletic Bilbao lett. Ez volt a klub nyolcadik, eddig utolsó bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1